La province de Yamashiro, ancienne province du Japon.
 Le Yamashiro, cuirassé de la Marine impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale.